O Sistema Fandango de Comunicações é uma empresa de rádio de Cachoeira do Sul. Tem seu início com a fundação da Rádio Fandango em 25 de agosto de 1978 por Pedro Germano. Atualmente, o Sistema Fandango de Comunicações é composto pelas rádios: Fandango, Fandango Clássica FM, Fan FM (antiga Fan! Pop FM), Cachoeira FM (antiga Fan! Mix FM), Vale FM (antiga Fan! Mais FM e Rádio Difusora Cachoeirense) e pelo jornal O Correio, fundado em 1992. 

A Rádio Vale do Jacuí sempre pertenceu à família Germano, ela foi fundada pelo irmão de Pedro Germano, o ex-vice-governador do Rio Grande do Sul, Octávio Germano. Em 2005/2006 foi incorporada ao Sistema Fandango de Comunicações. Pedro Germano faleceu em 16 de abril de 2006. Hoje o Sistema é administrado pelos seus filhos: Pedro Ricardo Germano e Rita Germano.

Ligações externas 
 

Fandango